

Persone
Juan Natalicio González Paredes, politico paraguaiano
Juan Gualberto González, politico paraguaiano
Juan González, calciatore argentino
Juan Carlos González I, calciatore argentino
Juan Carlos González II, calciatore argentino
Juan De Dios González, calciatore argentino
Juan Diego González, calciatore colombiano
Juan José González, calciatore uruguaiano
Juan González, calciatore uruguaiano (nato nel 1972)
Juan González, calciatore uruguaiano (in nazionale nel 1980)
Juan González, calciatore costaricano
Juan Marcelo González, calciatore argentino
Juan Valentin González, calciatore argentino
Juan González, giocatore di baseball portoricano

Località
Juan González, circoscrizione portoricana del comune di Adjuntas